Carlo Tito Francesco Giuseppe di Borbone – nobile italiano
 Francesco Luigi Giuseppe di Borbone-Busset – generale e politico francese
 Francesco Luigi Giuseppe Maria di Borbone-Busset – militare e tiratore a segno francese
 Luigi Giuseppe di Borbone-Condé – generale francese
 Luigi Francesco Giuseppe di Borbone-Conti – nobile francese
 Luigi Giuseppe di Borbone-Francia – nobile italiano
 Giuseppe di Borbone-Parma – nobile italiano
 Luigi Giuseppe di Borbone-Vendôme – nobile francese